Саводник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саводник, Александр Владимирович (1896—1966) — советский учёный-радиоинженер, разработчик аппаратуры радиосвязи, лауреат Сталинской премии.
 Саводник, Владимир Фёдорович (1874—1940) — литератор, профессор, автор учебников по словесности.